Murdoch puede referirse a:
Personas
Alexi Murdoch – músico y cantautor británico
Bobby Murdoch – futbolista y entrenador escocés
Homar Murdoch - militar naval y político uruguayo
Iris Murdoch – escritora británica
Keith Murdoch – jugador de rugby neozelandés
Ross Murdoch – nadador británico
Rupert Murdoch – editor, empresario y productor televisivo australiano
Stuart Murdoch – cantautor y músico británico
Trevor Murdoch, seudónimo del luchador estadounidense William Mueller
William Murdoch – ingeniero británico
William McMaster Murdoch – marino británico, primer oficial del RMS Titanic
Otros
Universidad Murdoch - institución universitaria en Perth, Australia